112-я бригада (Великобритания)
 112-я медицинская бригада
 112-я механизированная бригада (Сирия)
 112-я Витезская моторизованная бригада
 112-я мотострелковая бригада
 112-я отдельная смешанная бригада
 112-я танковая бригада
 112-я танковая бригада (Третий рейх)
 112-я гвардейская ракетная бригада

sl:Seznam brigad po zaporednih številkah (100. - 149.)#112. brigada